Mörktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörktjärnen (Knista socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (2,2 ha)
Mörktjärnen (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun, 
Mörktjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Mörktjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,8 ha)
Mörktjärnen, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun,  (8,67 ha)
Mörktjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,51 ha)
Mörktjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Mörktjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,6 ha)

Se även
Mörkatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn